Der 50-m-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 14. August im Centro Nacional de Tiro statt. Niccolò Campriani aus Italien wurde Olympiasieger. Der Russe Sergei Kamenski gewann die Silber- und Alexis Raynaud aus Frankreich die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Neue Rekorde

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 

Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf Manner